Паулина Елизабета Отилија Лујза од Вида (29. децембар 1843—2. март 1916) је била румунска краљица од 1881. до 1914. године као супруга Карола I. Написала је бројна књижевна дела под псеудонимом Кармен Силва.

Биографија 
Рођена је у Нојвиду. Отац јој је био Херман, кнез Вида, а мајка Марија Насауска, ћерка Вилијама, војводе Насауа. Била је унука кнегиње Каролине Орански-Насауски, ћерке Вилијама Насауског. Била је тетка Вилијама Албанског. Као млада девојка је предвиђена за невесту Алберта Едварда, принца од Велса (будућег Едварда VII). Његова мајка Викторија желела је Елизабету за супругу свога сина и позивала је своју ћерку Викторију да се угледа на њу. На крају је Александра од Данске изабрана за енглеску краљицу. Елизабета се са Каролом упознала у Берлину 1861. године. Он је отпутовао у Немачку у потрази за супругом. Елизабета и Карол венчали су се у Нојвиду 15. новембра 1869. године. Њихово једино дете, ћерка Марија, умрла је 1874. године када је имала свега три године. Елизабета се никада није опоравила од смрти своје ћерке. Како је Румунија 1881. године проглашена краљевином, Елизабета је крунисана за краљицу. У Руско-турском рату (1877—1878), Елизабета се посветила бризи рањеника и основала Орден крста краљице Елизабете као награду за истакнуте у таквом раду. Подстицала је високо образовање жена у Румунији и успоставила разна добровољна друштва. Била је 835. дама Реда Марије Лујзе. Умрла је у Букурешту или у Куртеа де Арђешу 2. марта 1916. године.

Породично стабло

Референце

Извори 
 Eugen Wolbe, "Carmen Sylva", Leipzig, 1933
 Gabriel Badea-Päun. Carmen Sylva - Uimitoarea Regină Elisabeta a României, 1843–1916, Bucharest, Humanitas, 2003, second edition in 2007, third edition in. 
 Gabriel Badea-Päun, Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ (1842–1923) à la cour royale de Roumanie, dans Bulletin de la Société de l'Historie de l'Art Français, Année 2005, Paris, (2006). p. 257–81. 
 
 
 Zimmermann, Silvia Irina: Der Zauber des fernen Königreichs. Carmen Sylvas „Pelesch-Märchen“, (Magisterarbeit Universität Marburg 1996), ibidem-Verlag, Stuttgart, 180 pages. 
 Zimmermann, Silvia Irina: Die dichtende Königin. Elisabeth, Prinzessin zu Wied, Königin von Rumänien, Carmen Sylva (1843–1916). Selbstmythisierung und prodynastische Öffentlichkeitsarbeit durch Literatur, (Doctoral thesis University of Marburg 2001/2003), ibidem-Verlag, Stuttgart, 482 pages. 

Рођени 1843.
Умрли 1916.
Династија Виндзор
Династија Хоенцолерн
Историја Румуније